Coppa di Romania 2019-2020 – edizione della competizione di calcio maschile romena
 Coppa di Romania 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo femminile rumena
 Coppa di Romania 2019-2020 – edizione della competizione di pallavolo maschile romena